Cazacu ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Cazacu (1919–1987), rumänischer Romanist und Rumänist
 Claudia Cazacu, rumänische DJ und Produzentin
 Marin Cazacu (* 1956), rumänischer Cellist
 Virgil Cazacu (* 1927), rumänischer Politiker (PMR/PCR)